Эзра Ихилов (; род. 10 июня 1907 года, Петах-Тиква, Оттоманская Палестина — 25 июня 1961 года, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета от партии Общих сионистов и Либеральной партии Израиля (1951—1961).

Биография 
Эзра Ихилов родился 10 июня 1907 года в еврейском поселении Петах-Тиква в семье Яакова Ихилова и его жены Иты Зингер. Дед Эзры — Авраам Залман Ихилов, родился в городе Динабург (ныне Даугавпилс), был одним из первых жителей города Петах-Тиква; Дед по материнской линии — Яаков Мордехай Зингер, родился в городе Хевроне, был раввином.

Ихилов был одним из активистов спортивного движения Маккаби. С 1931 по 1955 год Ихилов работал в местном совете, а затем в мэрии Петах-Тиквы.

В 1936 году он был участником 19-го сионистского конгресса, проходившего в городе Люцерн (Швейцария).

Впервые был избран в парламент в 1951 году (2 созыв), от партии Общих сионистов. Работал в комиссии кнессета, комиссии по трактованию, законодательной комиссии.

В кнессете второго созыва работал в комиссии по внутренним делам и в комиссии кнессета.

Был переизбран членом кнессета 3-го созыва, сначала работал во фракции Общих сионистов, а затем в составе Либеральной партии.

В честь его брата Моше Ихилова названо одно из лечебных учреждений Тель-Авива.

Скончался 25 июня 1961 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Делегаты Всемирных сионистских конгрессов
Депутаты кнессета от Либеральной партии Израиля
Депутаты кнессета от Партии общих сионистов
Депутаты кнессета II созыва
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва